Бра́уде (, ):
 Семе́н Я́кович Бра́уде (1911, Полтава — 2003, Харків), український радіофізик і радіоастроном
 Премія НАН України імені С. Я. Брауде
 Брауде Людмила Юліївна  (*9 грудня 1927, Ленінград, РСФСР — 26 жовтня 2011 2011, Санкт-Петербург, Росія) — радянський і російський скандинавист, перекладачка і літературознавиця. Доктор філологічних наук, професор.

Див. також 
 18119 Брауде (18119 Braude), астероїд головного поясу

Єврейські прізвища